Milla de Oro puede hacer referencia a:

 Milla de Oro de Caracas, distrito financiero en Caracas (Venezuela).
 Milla de Oro de Madrid, zona de lujo en Madrid (España).
 Milla de Oro de Marbella, zona de lujo en Marbella (España).
 Milla de Oro de Medellín, zona comercial y turística en Medellín (Colombia).
 Milla de Oro de San Juan, distrito financiero en San Juan (Puerto Rico).